Бе́льцкая и Фале́штская епархия () — епархия Русской православной церкви, входящая в состав Православной церкви Молдовы. Объединяет приходы и монастыри на территории города Бельцы и Глодянского, Сынжерейского и Фалештского районов. Кафедральный собор — Собор Святых Константина и Елены.

История 
Молдавский город Бельцы впервые стал кафедральным в 1923 году, когда здесь разместился центр возрожденной Хотинской епархии.

20 июля 1990 года определением Священного Синода Русской Православной Церкви было учреждено Бельцкое викариатство Кишинёвской епархии, просуществовавшее до 1992 года.

Образована 6 октября 2006 года определением Священного Синода Русской Православной Церкви (журнал № 114) путём выделения из состава Кишиневской епархии.

Архиереи 
 Бельцкая епархия
 Алексий (Сергеев) (3 декабря 1940 — лето 1941) 

 Бельское викариатство Кишинёвской епархии
 Петр (Пэдурару) (1 сентября 1990 — 5 октября 1992)

 Бельцкая епархия
 Маркелл (Михэеску) (с 11 марта 2007)

Благочиннические округа 
По состоянию на октябрь 2022 года:
 Бельцкий
 Глодянский
 Сынжерейский
 1-й Фалештский
 2-й Фалештский

Монастыри 
 Петропавловский монастырь (мужской; село Боканча-Скит, Сынжерейский район)
 Успенский монастырь (женский; село Коада Язулуй, Сынжерейский район)
 Свято-Димитриевский скит (мужской; село Извоаре, Фалештский район)
 Свято-Владимирский скит (мужской; село Нижний Редиу, Фалештский район)
 Покровский скит (женский; село Калинешты, Фалештский район)

Современное состояние 
 Кафедральный город — Бельцы. Кафедральный собор — Собор свв. Константина и Елены в Бельцах
 Правящий архиерей — епископ Маркелл (Михэеску) (с 11 марта 2006)
 Секретарь епархии — протоиерей Петр Чунчук.

На 2010 год в епархии числилось:
 приходов — 104
 монастырей — 2 (1 муж., 1 жен.), скитов — 3 (2 муж., 1 жен.)
 штатных священников — 129, штатных диаконов — 10

Примечания

Ссылки 
 http://ephbalti.md/ официальный сайт
 Бельцкая и Фэлештская епархия на сайте Патриархия.Ru
 БЕЛЬЦКАЯ ЕПАРХИЯ

Организации, основанные в 2006 году
Епархии Православной церкви Молдовы
Канонические подразделения Православной церкви Молдовы
2006 год в Молдавии
Появились в 2000-е годы в Молдавии
Появились в 2006 году в Молдавии